Il singolare del Pacific Life Open 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Roger Federer ha battuto in finale Tim Henman 6–3, 6–3.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Pacific Life Open 2004
ATP Tour 2004